Антоніо Піццолато (,  20 серпня 1996) — італійський важкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року.

Результати

Посилання 
 Антоніо Піццолато  на сайті IWF

італійські важкоатлети
італійські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020